Sella ima više značenja:
 Sella, Biella
 Sella, Bolzano
 Sella, Genoa
 Sella, Udine
 Sella, Vercelli